Џокер, карта за играње
 Џокер (Бетмен серијал)
 Џокер: Дивља карта, филм из 2015. са Џејсоном Стејтамом у главној улози
 Џокер (филм) из 2019. године